O Vizela ganhou a zona norte, a Académica ganhou a zona centro e o Belenenses ganhou a zona sul.

II Divisão Norte

II Divisão Centro

II Divisão Sul 

Futebol de 1983 em Portugal
Futebol de 1984 em Portugal